Shintani ist der Familienname folgender Personen:

 Daichi Shintani (* 1989), japanischer Grasskiläufer
 Kaoru Shintani (* 1951), japanischer Mangaka
 Midori Shintani (* 1980), japanische Judoka
 Ryōko Shintani (* 1981), japanische Synchronsprecherin und Sängerin
 Takurō Shintani (1943–1980), japanischer Mathematiker
 Yoshito Shintani (* 1981), japanischer Gewichtheber
 Yukiyo Shintani (* 1985), japanische Grasskiläuferin